Junction Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Junction Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Junction Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland

in Kanada:
 Junction Creek (Ontario) im Sudbury District, Ontario